«Read My Lips» — дебютний альбом англійської співачки Софі Елліс-Бекстор. Був випущений 27 серпня 2001 на лейблі Polydor Records.

Зміст 
Стандартне Видання
 «Take Me Home» — 4:10
 «Lover» — 3:25
 «Move This Mountain» — 4:47
 «Murder on the Dancefloor» — 3:52
 «Sparkle» — 4:33
 «Final Move» — 4:46
 «I Believe» — 4:06
 «Leave the Others Alone» — 4:11
 «By Chance» — 4:15
 «The Universe is You» — 3:40
 «Is It Any Wonder» — 4:28
 «Everything Falls Into Place» — 3:46
Перевиданя
 «Murder on the Dancefloor» — 3:52
 «Take Me Home» — 4:10
 Lover — 3:25
 «Move This Mountain» — 4:47
 «Music Gets the Best of Me» — 3:45
 «Sparkle» — 4:33
 «The Universe is You» — 3:40
 «I Believe» — 4:06
 «Get Over You» — 3:18
 «By Chance» — 4:15
 «Is It Any Wonder» — 4:28
 «Leave the Others Alone» — 4:11
 «Final Move» — 4:46
 «Everything Falls Into Place» — 3:46
 «Groovejet (If This Ain't Love)» (Live version) — 3:59

Посилання 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Софі Елліс-Бекстор
Музичні альбоми за алфавітом
Вересень 2001